Tepoto Nord, atoll des Tuamotu en Polynésie française.
Tepoto Sud, atoll des Tuamotu en  Polynésie française.